nypel – rodzaj złączki hydraulicznej w kształcie rurki, mającej na obu końcach gwinty zewnętrzne
 śrubunek – rodzaj kształtki rurowej gwintowanej, którą wykorzystuje się do instalowania łatworozłącznych połączeń rur w instalacjach hydraulicznych łączonych na gwinty